Троицкое благочиние может означать:

 Троицкое благочиние — округ Бийской епархии.
 Троицкое благочиние — округ Московской епархии.
 Троицкое благочиние — округ Пермской епархии.
 Троицкое благочиние — округ Саратовской епархии.
 Троицкое благочиние — округ Троицкой епархии.
 Троицкое благочиние — округ Хабаровской епархии.